La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 10 au 23 avril 1983 à Kuala Lumpur en Malaisie.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1983
Championnat du monde en Malaisie
Événement sportif en Malaisie
Sport en Malaisie en 1983